Línea 102 puede referirse a:

 Línea 102 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 102 de colectivos de Corrientes.
 Línea 102 de colectivos de Rosario.
 Línea 102 de autobuses de Madrid.
 Línea 102 de ómnibus de Montevideo.